Сен-Капре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Капре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Сен-Капре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сен-Капре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот